Метреве́ли () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Метревели, Александр Ираклиевич (род. 1944) — советский теннисист, российский комментатор.
 Метревели, Валериан Иосифович (1917—2004) — советский учёный.
 Метревели, Владислав Маратович (род. 1963) — российский модельный скаут.
 Метревели, Елена Павловна — академик АН ГрузССР
 Метревели, Ирина Владимировна (род. 1961) — российская спортсменка (рэндзю), тренер.
 Метревели, Ия Феликсовна(род. 1979) — грузинская художница, участница интеллектуальных телеигр.
 Метревели, Михаил Зелимханович (род. 1969) — украинский спортивный журналист, телеведущий.
 Метревели, Нодар (род. 1987) — грузинский самбист и дзюдоист.
 Метревели, Реваз Максимович (1930—2015) — художник-керамик.
 Метревели, Роин Викторович (род. 1939) — грузинский историк; ректор Тбилисского государственного университета.
 Метревели, Сергей Васильевич (1906—1991) — грузинский советский праведник мира.
 Метревели, Слава Калистратович (1936—1998) — советский футболист.
 Туюшева (Метревели), Эльмира Альбертовна (род. 1977) — российская модель, актриса.